BiH:
 Bukovica Velika (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Bukovica Velika (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj